Крякин — русская фамилия. 

Известные носители:
 Крякин, Дмитрий Васильевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 8115; 26 ноября 1848.
 Крякин, Яков Васильевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 8548; 26 ноября 1850.

См. также 
 Крякино